En Pologne, Stare Bielice peut désigner :

 Stare Bielice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Stare Bielice, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.